Christian Knauth ist der Name folgender Personen:

* Christian Knauth (1656–1716), deutscher Arzt, Botaniker und Bibliothekar, siehe Christian Knaut
 Christian Knauth (1706–1784), deutscher Heimatforscher und Pfarrer, siehe Christian Knauthe